Do soutěže ženské čtyřhry na tenisovém turnaji Toray Pan Pacific Open 2014 nastoupilo šestnáct dvojic.Obhájcem titulu byl zimbabwsko-indický nejvýše nasazený pár Cara Blacková a Sania Mirzaová, který turnaj opět vyhrál.

Vítězky ve finále zdolaly španělské turnajové čtyřky Garbiñe Muguruzaovou a Carlu Suárezovou Navarrovou po dvousetovém průběhu 6–2 a 7–5. Šampiónky si rozdělily částku 44 835 dolarů a každá z nich si do žebříčku WTA ve čtyřhře připsala 470 bodů.

Nasazení párů 
  'Cara Blacková /  Sania Mirzaová (vítězky)
  Raquel Kopsová-Jonesová /  Abigail Spearsová (semifinále)
  Alla Kudrjavcevová /  Anastasia Rodionovová (čtvrtfinále)
  Garbiñe Muguruzaová /  Carla Suárezová Navarrová (finále)

Pavouk

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

Pan Pacific Open
WTA Tour 2014
Tenis v Japonsku v roce 2014